La communauté de communes de Sully-sur-Loire est une ancienne communauté de communes française du département du Loiret et de la région Centre.

Composition 
Le sivom était composé des communes du canton de Sully-sur-Loire :

Historique 
L'intercommunalité a été créée le  et dissoute le .

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
Liste des intercommunalités du Loiret

Lien externe 
 

Ancienne communauté de communes dans le Loiret